Владимир Куц: Куц, Владимир Петрович (1927—1975) — советский легкоатлет и тренер.
 Куц, Владимир Терентьевич (1927—2022) — советский солдат, участник Великой Отечественной войны; воевал в составе Армии США и Красной Армии.